Claudia puede referirse a:

Términos 
 Claudia (nombre), nombre propio. Nombre Femenino de origen Latín.
 La ciruela claudia, nombre común de la planta Prunus domestica.
 Uno de los sinónimos del género botánico Melica.
 Cualquier miembro femenino de la gens Claudia, una de las principales familias patricias de la Antigua Roma.
 El asteroide Claudia.

Personas 
 Claudia (hija de Clodio), primera esposa de Augusto.
 Claudia Schiffer, modelo.
 Claudia Conserva, animadora chilena.
 Claudia Cardinale.
 Claudia Lapacó.
 Claudia Vega, actriz española.
 Claudia Berninzon, actriz peruana.
 Claudia di Girolamo, actriz chilena.
 Claudia de Colombia, cantante colombiana.
 Claudia Islas, actriz mexicana.
 Claudia Dammert, actriz peruana.

Personajes 

 Claudia Llanos, personaje antagónico ficticio de la serie peruana Al fondo hay sitio, interpretada por Úrsula Boza.
 Claudia Bustamante, personaje antagónico ficticio de la serie peruana Junta de vecinos, interpretada por Marisol Benavides.
 Claudia Hernández, personaje antagónico ficticio de la serie peruana Amores que matan, interpretada por Úrsula Boza.
 Claudia Fuentes, personaje ficticio de la serie peruana-venezolana Latin Lover, interpretada por Andrea Montenegro.